La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2008-2009, abbreviata in Premijer liga BiH 2008-2009, è stata la nona edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dallo , al suo secondo titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Darko Spalević () con 17 reti.

Formula 
Partecipano al campionato 16 squadre, per un totale di 30 giornate.

La squadra campione di Bosnia ed Erzegovina ha il diritto a partecipare alla UEFA Champions League 2009-2010, partendo dal secondo turno preliminare.

Le squadre classificate al secondo e terzo posto sono ammesse alla UEFA Europa League 2009-2010, partendo entrambe dal primo turno preliminare mentre la vincitrice della coppa nazionale inizia dal secondo turno preliminare.

Retrocedono direttamente le ultime due classificate, le quali finiranno ciascuna in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Lo Sloboda (terzo classificato) ed il Borac (quinto classificato) non vennero ammessi alle coppe europee per motivi finanziari.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2009-2010
      Qualificato alla UEFA Europa League 2009-2010
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2009-2010
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2009-2010

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2008-2009 e Prva liga RS 2008-2009
 Kup Bosne i Hercegovine 2008-2009

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008-2009